Хань Сіюнь і Є Цююй були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Шеразад Ре і Аяно Сімідзу.

Даліла Якупович і Ірина Хромачова здобула титул, у фіналі перемігши Ґо Ханю і Сунь Сюйлю з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Kunming Open, парний розряд